

Cinema 
 The Rising (Mangal Pandey: The Rising) – film del 2005 diretto da Ketan Mehta

Letteratura 
 The Rising – romanzo di Brian Keene del 2003
 The Rising – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 2005, della serie Left Behind

Musica 
 The Rising – album di Bruce Springsteen del 2002
 The Rising – singolo di Bruce Springsteen del 2002, dall'album omonimo
 The Rising – traccia dell'album Heathen Machine dei Balance of Power del 2003
 The Rising – singolo dei Trivium del 2007, dall'album The Crusade
 The Rising – EP di David Hodges del 2009

Pagine correlate 
 Rising